Versa o VERSA puede referirse a las siguientes acepciones:

 VERSA, una sub-marca para productos informáticos de NEC.
 Versa (banda), una banda de rock experimental conocida anteriormente como VersaEmerge.
 Versa (Po), afluente del Po, que atraviesa la provincia de Pavía en Italia del norte.
 Versa (lenguaje de consulta), un lenguaje de consulta RDF.
 Versa (Tanaro), un afluente del río Tanaro que atraviesa la provincia de Asti, en el norte de Italia.
 Maruti Versa, un vehículo de propósito múltiple (MPV) hecho por Maruti Udyog Limited y vendidos en la India.
 Nissan Versa, un vehículo del segmento C, es el auto más vendido en Latinoamérica.
 Optare Versa, un midibús construido por británicos.
 VerSA, una pantalla de situación vertical conciencia por Boeing.
VERSA, marca comercial de VERSA HOME, S.A. Empresa española especializada en la importación de artículos de decoración, menaje del hogar y muebles de diseño, con distribución internacional.